Slovo Zenobia má několik významů.
 Zenobia – palmýrská královna
 Zenobia (bohyně) – bohyně
 Zenobia (jméno) – ženské jméno řeckého původu
 zenobie (Zenobia) – rostlina z čeledi vřesovcovité
 Zenobia (město) – město v USA
 Zenobia (film) – film USA, komedie  	
 Zenobia (hudební skupina) – je španělská heavy metalová skupina z města Lardero (La Rioja)
 Zenobia (kniha) – kniha od autora Nicka Deara
 Zenobia (hudebník) – Molly Zenobia, hudebnice
 Zenobia Camprubí – španělský básník a spisovatel
 Adina Zenobia – herečka a modelka
 Zenobia Washington – umělkyně